Lendrich ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Lendrich (1862–1930), deutscher Lebensmittelchemiker
 Walter Lendrich (1912–1999), deutscher Film- und Theaterschauspieler sowie Hörspielsprecher